Manuel Silvestre puede hacer referencia a:
Manuel Silvestre de Salamanca Cano (siglo -1775), militar español.
Manuel Silvestre (1793-1846), músico y profesor de música español;
Manuel Silvestre Frisancho (siglo -siglo ), político peruano; o a
Manuel Silvestre de Edeta (1909-2014), escultor español.